ARA La Argentina — название нескольких кораблей ВМС Аргентины. 

 ARA La Argentina (1884) — учебный корабль австрийской постройки.
 ARA La Argentina (C-3) — лёгкий крейсер английской постройки.
 ARA La Argentina (D-11) — эскадренный миноносец немецкой постройки, второй корабль типа «Альмиранте Браун».

 См. также 
 ARA (префикс)